Інсуа () — іспанське прізвище. Відомі носії:

 Альберто Інсуа (1926—2003) — мексиканський і кубинський актор.
 Пабло Інсуа (нар. 1993) — іспанський футболіст, захисник.
 Рубен Даріо Інсуа (нар. 1961) — аргентинський футболіст, півзахисник, нападник) і тренер.
 Федеріко Інсуа (нар. 1980) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Еміліано Інсуа (нар. 1989) — аргентинський футболіст, захисник.
 Емануель Інсуа (нар. 1991) — аргентинський футболіст, захисник.